Der VTB Kremlin Cup 2021 war ein Damen-Tennisturnier in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie 500 ist Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 18. bis 24. Oktober 2021 parallel zu den Tenerife Ladies Open 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Belinda Bencic und im Doppel die Paarung Shūko Aoyama und Ena Shibahara. Im Einzel gewann Anett Kontaveit, im Doppel die Paarung Jelena Ostapenko und Kateřina Siniaková.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den VTB Kremlin Cup 2021 fand vom 16. bis zum 17. Oktober 2021 statt. Folgende sechs Spielerinnen haben sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Moskau